Rugabinthus — рід цвіркунів родини цвіркунів (Gryllidae). Ендемік Нової Гвінеї. Містить 14 видів.

Види 
 Rugabinthus albatros Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus baduri Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus biakis Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus faowi Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus karimui Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus kencana Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus leopoldi (Chopard, 1931)
 Rugabinthus mamberamo Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus manokwari Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus maoke Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus nabire Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus newguineae (Bhowmik, 1981)
 Rugabinthus tariku Tan & Robillard, 2022
 Rugabinthus yayukae Tan & Robillard, 2022

Примітки 

Цвіркуни
Роди прямокрилих